Das Zivil-Ehrenkreuz  im Fürstentum Reuß-jüngere Linie ist vom Ehrenkreuz zu unterscheiden.
Letztere war für In- und Ausländer gedacht, während das mit dem "Zivil" nur für Landesbürger galt.

Das Zivil-Ehrenkreuz wurde durch Fürst Heinrich XIV. am 24. Mai 1869 in vier Klassen und einer Verdienstmedaille gestiftet.

Ordensklassen 
 Ehrenkreuz I. Klasse
 Ehrenkreuz II. Klasse
 Ehrenkreuz III. Klasse
 Ehrenkreuz IV. Klasse
 silberne Verdienstmedaille

Ordensdekoration 
Die Dekoration ist ein achtspitziges weiß emailliertes goldgerändertes Johanniterkreuz mit kurzen goldene Strahlen in den Winkeln. Das schwarz emaillierte und von einem goldenen Ring eingefasste Medaillon zeigt auf der Vorderseite die goldene und von einer Krone überragte Initiale H (Heinrich) des Stifters. Rückseitig das Wappen des Fürstentums.

Die I. Klasse trägt über dem Kreuz eine goldene Fürstenkrone. Die III. Klasse ist aus Silber und die IV. Klasse hat keine Strahlen in den Winkeln.

Ordensband und Trageweise 
Das Band ist amaranthrot. 

Die I. Kasse wurde als Halsorden, alle anderen Klassen auf der linken Brust oder im Knopfloch getragen.

Siehe auch 
Ehrenkreuz
Reußisches Ehrenkreuz
Ehrenkreuz (Reuß)

Einzelnachweise

Literatur 
Maximilian Gritzner: Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt. Leipzig 1893 (Digitalisat des Originals im Internet Archive), Nachdruck des Originals: Reprint-Verlag, Holzminden 2000, ISBN 3-8262-0705-X

Orden und Ehrenzeichen (Thüringen)
Reuß jüngerer Linie